Karbonisierung steht für:

 Hydrothermale Karbonisierung, ein technisches Verfahren in der Petrochemie,
 Karbonisieren (Textil), die Karbonisierung in der Textilbearbeitung,
 Karbonisieren (Metallbearbeitung), die Schwärzung von Metalloberflächen durch Kohlenstoff.
 Karbonisierung (Holz), Verfahren zur Veredlung und Haltbarmachung von Bauholz und Bambus.
 Karbonisierung (Getränkeherstellung), Verfahren zur Anreicherung von Kohlenstoffdioxid in Getränken.

Siehe auch:
 Dekarbonisierung
 Entcarbonisierung
 Carbonatisierung